Юрий Евгеньевич Бурак () — -постановщик, документалист.

Биография 
В начале 1990-х годов, получив высшее образование по специальности «режиссёр кино-видео студий», Юрий работал для различных вещательных компаний и новостных агентств: Associated Press, WTN, Fox News, ABC News, Arte, BBC 2, Discovery, National Geographic и многих других.

В 1997 году Юрий Бурак основал собственную студию по производству документальных фильмов «Паникфильм», которая культивирует западную школу в документалистике. Юрий много путешествует и снимает документальные фильмы самой разной тематики. На его счету более 500 репортажей и 50 документальных фильмов и несколько международных телевизионных наград.

В 2005 году его студия одной из первых в России стала производить работы в формате HDTV. В 2011 году студия «Паникфильм» начала производство фильмов для кинотеатрального проката.

Юрий Бурак принял участие в съемках документального фильма «Иракская Одиссея» в качестве оператора-постановщика. В 2015 году этот фильм был выбран лучшим фильмом Швейцарии, номинированным на Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке.

Фильмография 
 1999 — Город хаоса и убийств
 2003 — Пойманная реальность
 2004 — Молитва о Беслане
 2005 — Охота на электрон
 2005 — По следам Тигра
 2005 — Отравленный
 2006 — Взгляд изнутри: запуск Российской ракеты
 2006 — Русский снежный человек: он реален?
 2006 — Чернобыль 20 лет спустя
 2007 — Необычная профессия в необычном мире
 2007 — Земля огненных вулканов
 2009 — Новые кочевники Киргизстана
 2009 — Самый длинный Северный Морской путь в мире
 2009 — МегаСлом: судный день советской подлодки
 2010 — Озеро Байкал
 2010 — Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. 200 лет спустя
 2010 — Когда жизнь была другой
 2011 — Майкл Джексон: Московское дело
 2011 — Дети оленеводов Ямала
 2012 — Небо под сердцем
 2014 — Иракская Одиссея

Примечания 

Русские эмигранты четвёртой волны в Эстонии